Phönix-Verlag steht für:
 Phönix-Verlag Carl Siwinna, Verlag in Kattowitz und Berlin 1902–1938
 Phönix-Verlag (Hamburg), sozialistischer Verlag in Hamburg etwa 1946–1948
 Phönix-Verlag Berlin, Verlag in Ost-Berlin 1949–1951
 Phoenix Verlag Halle, Landkartenverlag in Halle (Saale) etwa 1950–1960